Daniel Peña puede referirse a:
Daniel Peña Sánchez de Rivera, ingeniero y estadístico español, catedrático y rector de la Universidad Carlos III de Madrid.
Daniel Peña Fernández, político y diputado uruguayo.